Грузенский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в Балахтинском районе Красноярского края. Административный центр — село Грузенка.

География 
Грузенский сельсовет находится в северо-западной части Балахтинского района в долине реки Тойлук — притока реки Чулым. Территория сельсовета расположена на холмистой местности в низине на высоте примерно 400 метров над уровнем моря.

Удалённость административного центра сельсовета — села Грузенка от районного центра — посёлка Балахты составляет 52 км. Деревня Балдаштык удалена от села Грузенка на 9 км и от районного центра на 44 км. Деревня Кызыкчуль соответственно на 6 км и 58 км.

История 
Грузенский сельсовет наделён статусом сельского поселения в 2005 году.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 210 мужчин и 214 женщин из 424 чел.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Администрация 
Адрес администрации: 662351, Балахтинский район, с. Грузенка, ул. Полесенка, 37, телефон: (39148) 3-91-72

Глава муниципального образования — Пётр Иванович Сенченко (с декабря 2011).

Орган представительной власти — Грузенский сельский совет депутатов, избираемый в количестве 7 человек прямым тайным голосованием сроком на 5 лет.

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 Грузенский сельсовет на портале правовой информации Минюста РФ

Муниципальные образования Балахтинского района
Сельские поселения Красноярского края